Stockbrügger ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Stockbrügger, deutsche Tischtennisspielerin
 Reinhold Stockbrügger (1928–2007), deutscher Organist, Chorleiter, Dirigent und Schulamtsdirektor